Living in America kan avse:
Living in America (James Brown-låt) – en låt från 1985 med James Brown
Living in America (musikalbum) – ett album från 2002 med the Sounds
Living in America (The Sounds-låt) – albumets titelspår